Wolfsland steht für:

 Polizeiruf 110: Wolfsland, Episode einer Krimifolge von 2013
 Wolfsland (Fernsehreihe), Krimireihe von 2016